Der Audi A5 ist eine Baureihe der Mittelklasse der Audi AG. Seit 2007 werden unter dieser Bezeichnung Coupés und Cabriolets, seit 2009 Schräghecklimousinen, auf der MLB-Plattform, d. h. die technische Basis ist mit längs eingebautem Frontmotor, auf der auch seit 2008 die Audi-A4-Modellreihe basiert angeboten. Von dieser übernimmt die Modellreihe A5 Teile der Motorenpalette inklusive des Topmodells RS.

Die Coupévariante (interne Typbezeichnung 8T) der ersten Generation des A5 wurde im    auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt. Der A5 ist Audis erstes Coupé der Mittelklasse seit dem bis 1996 gebauten Audi Coupé B3. Auf das Coupé folgten 2009 ein Cabriolet, das das Audi A4 Cabriolet ersetzte und ebenfalls 2009 eine fünftürige Schräghecklimousine namens Sportback. Produziert wurde die erste Generation an zwei Standorten. Während das Coupé und die Schrägheckvariante inklusive deren S/RS-Modelle in Ingolstadt vom Band liefen, wurde das Cabriolet (interne Typbezeichnung 8F) in allen Ausführungen im Werk Neckarsulm gefertigt. 

Die zweite Generation (interne Typbezeichnung F5) auf der MLBevo-Plattform, welche in der Coupéversion im  und in der Schräghecklimousinenvariante Sportback im  vorgestellt wurde, läuft nur in Ingolstadt vom Band. Das Cabriolet wurde im  vorgestellt und wird in Neckarsulm produziert.

Modellvarianten

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2007 bis einschließlich  sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 265.989 A5, S5 und RS5 neu zugelassen worden. Mit 24.095 Einheiten war 2010 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
A5
Fahrzeug der Mittelklasse
Kombilimousine
Coupé
Cabriolet